DLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dolomi (Alaska) (Stati Uniti)